De manière générale, une trace est l'influence d'un événement sur son environnement.  Toutes les conséquences d’un événement peuvent donc être considérées en tant que trace.  

Le terme trace est parfois considéré comme synonyme des termes « marque », « empreinte », « indice ».  Néanmoins, peuvent être considérées en tant que « marque », les traces associées à une notion d'identification, en tant qu'« empreinte », les traces associées à une modification durable de matière et en tant qu'« indice », les traces associées la volonté de reconstitution d'un évènement passé pour lequel est posé l'hypothèse d'un scénario probable.

Science

Archéologie 
L'archéologie est une science où les chercheurs travaillent  à reconstituer le passé des humains à partir de traces matérielles. Pour l'archéologue, tout objet jusqu'à présent non répertorié comme ayant été utilisé dans une époque éloignée dans le temps apparait comme  précieux pour reconstituer les usages de l' humain à travers son histoire.

Astronomie 
TRACE est un télescope spatial de la NASA.

Chimie
Une trace désigne un composé présent en très faible quantité ;
 telle une trace radioisotopique.

Informatique 
 La trace d'un programme est une représentation de l’exécution de ce même programme ;
 La trace numérique désigne les informations qu'un dispositif numérique enregistre sur l'activité ou l'identité de ses utilisateurs.

Mathématiques 
 La trace est une caractéristique d'un endomorphisme (fonction d'un espace vectoriel dans lui-même), d'une matrice carrée ;
 Une forme trace est un concept associé à la théorie de Galois et à la théorie algébrique des nombres.
La trace d'un ensemble sur un autre est l'intersection de ces deux ensembles.

Météorologie 

Une « trace » de précipitations, comme de la pluie ou de la neige, est une quantité supérieure à zéro, mais qui est plus petite que la plus petite quantité mesurable par les appareils standards de mesure comme le pluviomètre. Ceci est important à la fois pour les prévisions météorologiques et à des fins climatologiques, car même des quantités de précipitations trop faibles pour être mesurées peuvent avoir des impacts sociaux importants.

Trace est également utilisé dans les rapports météorologique pour signaler une couverture nuageuse de moins d'un dixième, ou moins qu'un octa, du ciel.

Paléontologie 
Les traces fossiles d'anciennes formes de vie (paléoenvironnement) sont étudiées par la Paléoichnologie.

Police scientifique 
En matière de police scientifique, un indice est une catégorie de trace que l’interprétant associe à la possibilité de reconstitution d’un méfait qui en serait la cause. Cette définition se retrouve dans la majorité des ouvrages en sciences humaines.

Sciences de l'information et de la communication 
L'analyse des logiques d'utilisation du terme "trace" dans "Traçabilité et réseaux" (Hermès, Merzeau et Arnaud, 2009)  et la série L'Homme trace (CNRS éditions,  2011, 2013, 2015, 2017,  2021), qui regroupent des articles et chapitres de chercheurs français en sciences de l'information et de la communication spécialisés dans le domaine montre l'existence de deux courants de pensée (Iste, Jeanneret, 2019) : celui qui considère que la trace est une donnée subie qu'il faut apprendre à gérer; l'autre qui s'intéresse à la dimension épistémologique et sémiotique et analyse le processus qui unit le signe et la trace (d'où la proposition terminologique de  signe-trace par Galinon-Mélénec). Les publications des précurseurs comme celles les plus récentes sur les traces numériques ou sur l'anthropocène sont regroupées sous la dénomination Ecole française de la pensée de la trace.

Sports 
En alpinisme, en ski de randonnée et en randonnée pédestre, la trace désigne le cheminement réalisé à pied ou à ski par les montagnards dans un champ de neige vierge ou sur un glacier pour atteindre un sommet. Contrairement au sentier, la trace disparaît avec les intempéries (vent, neige). Son cheminement peut varier d'une année à l'autre, en fonction de la configuration du terrain, de l'enneigement, du déplacement des glaciers ou des dangers objectifs (chutes de pierres, éboulement de séracs, etc.).

Culture et loisirs

Cinéma

Jeux vidéo 
Dans Metroid Prime Hunters, Trace est un chasseur de primes convoitant la "puissance suprême" des Alimbics ;

Musique 
 Trace, un groupe de rock progressif hollandais 
 Traces, album de Jean-Jacques Goldman (1989)

Télévision 
Alliance Trace Media est le groupe français créé en 2001 dont quelques produits sont:
 Trace Urban est une chaine de télévision française qui se consacre principalement au rap américain et reggaeton ;
 Trace Tropical est une chaîne de télévision musicale consacrée aux musiques et cultures tropicaux.
 Trace Africa est une chaine de télévision consacrée aux musiques africaines.
 Trace FM est une chaine radio émettant en Martinique, Guadeloupe et en Guyane (depuis août 2009).
 Trace Mobile est une offre de téléphonie mobile aux Antilles-Guyane, en Océan Indien et en Afrique réservée aux 12-25 ans.

Titres de journaux ou périodiques 
 Traces, magazine mensuel français de Communion et Libération.

Autres 
 Dans les systèmes d'information, les traces numériques représentent les informations relatives à l'activité des personnes qui sont enregistrées (typiquement dans des fichiers de log) lors de l'utilisation de plateformes numériques.
 Trace (TRAnsports de Colmar et Environs) est la société exploitant le réseau de bus de Colmar.
 TRACES est un réseau vétérinaire européen.
 TRACES ("Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés") est le laboratoire de l'UMR 5608 du CNRS, de l’université Toulouse II Jean-Jaurès et du Ministère de la culture et de la communication.
RIGHT ("Research International Group Human Traces) est un réseau fondé en 2011 par les laboratoires UMR IDEES 6266/Le Havre du CNRS et LITIS/Le Havre de Normandie université. En 2014, Il a été labellisé en tant que "e. laboratory On Human Trace  Unitwin campus digital des systèmes complexes".

Notes et références